{{Судно/Характеристики
|Водоизмещение =  1612 14/94 тонны (прибл.)<ref name="Lav">Lavery, Brian. The Ship of the Line — Volume 1,… p.176.</ref>
|Длина между перпендикулярами=
|Длина по верхней палубе =
|Длина по гондеку =168 футов (51 м)
|Длина по ватерлинии =
|Длина по килю =
|Ширина по мидельшпангоуту =46 фт 10½ дюймов (14,3 м)
|Высота =
|Осадка =
|Осадка носом =
|Осадка кормой =
|Глубина интрюма =19 фт 9 дюйм (6,02 м)
|Расстояние между палубами =
|Двигатели =Паруса
|Площадь парусности=
|Скорость =
|Экипаж =
}}

HMS Superb (1760) — 74-пушечный линейный корабль 3 ранга Королевского флота, третий корабль под названием Superb (превосходный). Заказан 28 декабря 1757 года. Название присвоено 1 февраля 1758 года. Спущен на воду 19 февраля 1760 года на королевской верфи Дептфорд. Достроен 19 декабря 1760.

 Постройка 

Принадлежал к типу Bellona. Был в числе первых пяти 74-пушечных, одобренных (31 января 1758 года) со вступлением лорда Ансона на пост Первого лорда. Они положили начало целому ряду типов 74-пушечных, также спроектированных Слейдом. Все они были вариациями на тему Bellona, общим числом свыше 40, хотя несколько отличались размерами, а в точности по этому чертежу построены только 5 кораблей.

 Служба 
 Семилетняя война 
Вступил в строй в ноябре 1760 года, капитан Джошуа Роули (по 1763 год);

1761 — апрель, с эскадрой Кеппеля был при острове Бель-Иль.

1762 — июнь, совместно с HMS Gosport (капитан Джервис) и HMS Danaë защитил комбинированный вест- и ост-индский конвой от нападения эскадры коммодора де Терне́; позже отправлен на усиление в Северную Америку.

1763 — март, выведен в резерв и рассчитан; 17 сентября обследован, записей о ремонте нет; возвращён в строй в октябре, в качестве брандвахты в Портсмуте, капитан Роберт Хаторн ().

 Межвоенный период 
1764 — апрель, переоборудован под брандвахту там же; позже совершил поход в Вест-Индию в качестве войскового транспорта; затем снова брандвахта в Портсмуте.

1767 — капитан Джонатан Фолкнор (), по-прежнему брандвахта в Портсмуте.

1768 — наскочил на камни в бухте Корк, но снят и отремонтирован; февраль, переоборудован в Портсмуте под войсковой транспорт.

1770 — май, выведен в резерв; с марта 1770 по февраль 1772 года ремонт между малым и средним в Портсмуте.

 Американская революционная война 
1778 — июль, возвращён в строй, флагман контр-адмирала Хьюза (по 1783 год), капитан Роберт Саймонтон (); ноябрь, оснащение в Портсмуте.

1779 — 7 марта ушёл с Хьюзом в Ост-Индию.

1780 — 8 декабря участвовал в уничтожении судоходства в Мангалоре. 

1782 — январь, капитан Уильям Стивенс (); 11 февраля был при штурме форта Оостенберг (Тринкомали); 17 февраля флагман при Садрасе; 1 марта капитан Стивенс умер; вместо него коммандер (с апреля — капитан) Данбар Маклеллан (); 12 апреля флагман при Провидиене; 6 июля флагман при Негапатаме, капитан Маклеллан убит; с июля капитан Генри Ньюкам (); 3 сентября флагман  при Тринкомали.

1783 — 20 июня флагман при Куддалоре; обшит медью в Бомбее;

7 ноября 1783 года получил пробоину и затонул на рейде Телличери (Бомбей).

 Ссылки 
 Ships of the Old Navy

 Примечания 

 Литература 
 
 
 
 Winfield, Rif. British Warships of the Age of Sail 1714−1792: Design, Construction, Careers and Fates''. — Seaforth, Chatam-St.Paul, 2007. — ISBN 978-1-84415-700-6.

Линейные корабли типа Bellona